EZG ist eine Abkürzung und kann stehen für:
 Einzugsgebiet
 Emissionszertifikategesetz
 Erzeugergemeinschaft
 Powiat Zgierski in der Woiwodschaft Łódź, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung